Opsiphanes pseudospadix är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1916. Opsiphanes pseudospadix ingår i släktet Opsiphanes och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pseudospadix